Le psaume 102 peut désigner :
 le psaume 102 (101) : psaume 102 selon la numérotation hébraïque, psaume 101 selon la numérotation grecque ;
 le psaume 103 (102) : psaume 103 selon la numérotation hébraïque, psaume 102 selon la numérotation grecque.